Тараш:

 Тараш (подокруг) — административный район в Бангладеш
 Тараш (город) — город в Бангладеш, центр одноимённого подокруга
 Тараш (село) — село в Воеводине, общине Зренянин, Сербия.
 Турай ришон (Тараш) — воинское звание военнослужащих срочной службы в Армии обороны Израиля.